Název Čertův most je označení desítek historických mostů, převážně v Evropě. Většina z nich jsou kamenné obloukové mosty, které představují technický pokrok své doby, takže jsou opředeny mýty s čerty.

Rozdělení podle států

Česká republika 
 Čertův most (Moravský kras) – přírodní most
 Čertův Most (Dobříš)
 Čertův most (Mladeč)
 Čertův most (Náměšť nad Oslavou)
 Čertův most (Světlá nad Sázavou)

Bulharsko 
 Čertův most (Ďavolski most) v Rodopech

Francie 
Ve Francii je 49 mostů s názvem Čertův most, například:
 Pont du Diable – Aniane (Gorges de l'Hérault, Languedoc-Roussillon)
 Pont du Diable – Villemagne-l'Argentière (Hérault, Languedoc-Roussillon)
 Pont du Diable – Beaugency
 Pont du Diable – Céret
 Pont du Diable – Foix
 Pont du Diable – Olargues
 Pont du Diable – Valentré
 Pont du Diable – Crouzet Migette

Itálie 
 Ponte del Diavolo – Ascoli Piceno, Marche
 Ponte del Diavolo – Blera, Lazio
 Ponte del Diavolo (oficiálně Ponte Vecchio, též Ponte Gobbo) – Bobbio, Emilia Romagna
 Ponte del Diavolo, též Ponte della Maddalena – Borgo a Mozzano, Toskánsko
 Ponte del Diavolo – Cavallara (součást Gualdo Cattaneo, Umbria)
 Ponte del Diavolo – Cividale del Friuli, Friuli
 Ponte del Diavolo – Civita, Calabria
 Ponte del Diavolo (Ponte Vecchio) – Dronero, Provincie Cuneo, Piedmont
 Ponte del Diavolo – Lanzo Torinese, Piedmont
 Ponticello del Diavolo – Torcello, Veneto

Spojené království 
 Devil's Bridge – Devil's Bridge (Pontarfynach), Ceredigion, Wales
 Devil's Bridge – Kirkby Lonsdale, Cumbria
 Devil's Bridge – Horace Farm, Pennington Parish, Cumbria
 Devil's Bridge – Weston-super-Mare, North Somerset (most přes železnici z roku 1841)
 Devils Bridge – Weston Park, Staffordshire (most z 18. století ve formě grotty)
 Devil's Bridge – Pontwalby, Glynneath, Wales
 Devil's Bridge – Mossley Hill, Liverpool
 Devil's Bridge – Worms Head, Rhossili, Pembrokeshire, Wales

Reference

Externí odkazy